Ел Репресо, Ел Репресито има више значења:

 Ел Репресо, Ел Репресито (Алтар), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Репресо, Ел Репресито (Виља Пескеира), насеље у савезној држави Сонора у Мексику